Dieckmann ist ein niederdeutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
„Dieck“ kommt vermutlich von dem plattdeutschen Wort für Deich (in manchen Regionen auch Dyck oder Dyk geschrieben). Aus „Deich“ bzw. „Dyck“ wurden die Namen Deichmann bzw. Dyckmann. Dieckmann war also jemand, der in der Nähe eines Deiches wohnte (Wohnstättenname) und/oder für jemand, der einen Deich in Ordnung halten musste (Berufsname).

Schreibweisen 
Weitere Schreibweisen des Familiennamens sind Diekmann, Diekman, Dieckman, Dickmann, Dickman, Dickmans, Diegmann, Dijkman, Dykman. Daneben gibt es noch Weiterentwicklungen wie Diekmännken, Kleinediekmann und Kleinedickmann.

Geographische Verteilung des Familiennamens 
In Deutschland liegt der Schwerpunkt der geografischen Verteilung im Norden, die Verbreitung ist aber nicht darauf beschränkt. Die Träger des Namens sind wohl nicht alle miteinander verwandt.

In den Niederlanden kommt der Name in verschiedenen Schreibweisen vor, u. a. Diekmann, Dijkman, Dickman, Dickmann, Dickmans, Dieckman, Dieckmann, Diekman.

Namensträger 
 Albert Dieckmann (1854–1914), deutscher Verwaltungsbeamter

 Bärbel Dieckmann (* 1949), deutsche Politikerin (SPD), ehemalige Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn
 Bärbel Dieckmann (Künstlerin) (* 1961), deutsche Bildhauerin
 Bernhard Dieckmann (1867–1946), deutscher Politiker (DDP)
 Bodo Dieckmann (* 1952), deutscher Archäologe
 Carl Dieckmann (1879–1955), deutscher Politiker (DDP) und Oberbürgermeister von Minden
 Carl-Heinz Dieckmann (1923–2006), deutscher Komponist
 Carolina Dieckmann (* 1978), brasilianische Schauspielerin und Sängerin
 
 Diedrich Dieckmann (1878–1936), deutscher Chemiker und Bauingenieur
 Dorothea Dieckmann (* 1957), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Eberhard Dieckmann (* 1932), deutscher Slawist
 Enrico Dieckmann (1897–1958), deutscher Filmproduzent
 
 Felix Dieckmann (* 1946), österreichischer Holzschneider und Opernregisseur
 Franz Dieckmann (1875–1944), deutscher Politiker (Zentrum)
 Friedrich Dieckmann (* 1937), deutscher Schriftsteller
 Gert Dieckmann (1925–2007), deutscher Neurochirurg
 Georg Dieckmann (1863–1947), deutscher Maler
 Götz Dieckmann (* 1941), deutscher Neuzeithistoriker
 Guido Dieckmann (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Günther Dieckmann-Großhundorf († 2014), deutscher Pferdezüchter und Verbandsfunktionär

 Herbert Dieckmann (1906–1986), deutsch-US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler

 Holger Dieckmann (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Jan Dieckmann (* 1958), deutscher evangelischer Theologe, Pastor und Moderator der Sendung Tacheles

 Jürgen Dieckmann (1944–2022), deutscher Fußballspieler
 Jutta Dieckmann, deutsche Fußballspielerin
 Klaus-Dieter Dieckmann (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Lilly Dieckmann (1882–1958), deutsche Pianistin, Salonnière und Mäzenin
 Liselotte Dieckmann (1902–1994), amerikanische Germanistin und Komparatistin
 Lothar Dieckmann (1920–1990), deutscher Entomologe und Rüsselkäferspezialist
 Markus Dieckmann (* 1976), deutscher Beach-Volleyballspieler
 Max Dieckmann (1882–1960), deutscher Hochfrequenztechniker
 Olaf Dieckmann, deutscher Musiker, siehe Aquagen
 Oliver Dieckmann (* 1968), deutscher Filmproduzent, Filmregisseur und Dramaturg
 Peter Michael Dieckmann (* 1961), deutscher Kriminalbeamter, Reiki-Lehrer und Autor
 Rieke Dieckmann (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Roland Dieckmann (* 1965), deutscher Politiker (CDU)
 Rolf Dieckmann (* 1947), deutscher Journalist, Cartoonist, Satiriker und Schriftsteller
 Sören Dieckmann (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Walter Dieckmann (1869–1925), deutscher Chemiker

Siehe auch 
 Dieckmann & Hansen
 Diekmann (Begriffsklärung)

Familienname